Kaplí zasvěcených Panně Marii Královně míru je více:

 Kaple Panny Marie Královny míru (Dolní Lipka), okres Ústí nad Orlicí
 Kaple Panny Marie Královny míru (Habartice), okres Liberec
 Kaple Panny Marie Královny míru (Slavičín), okres Zlín
 Kaple Panny Marie Královny míru (Vlachovice), okres Zlín
 Kaple Panny Marie Královny míru (Záhoří), okres Karlovy Vary, zaniklá
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Panny Marie Královny